Lophocephala är ett släkte av skalbaggar. Lophocephala ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Lophocephala